Dourdou ist der Name folgender Flüsse in Südfrankreich:

 Dourdou de Camarès, ein linker Nebenfluss des Tarn
 Dourdou de Conques, ein linker Nebenfluss des Lot